La Taches de faucon de l'œil oudjat, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section D « Parties du corps humain » de la liste de Gardiner ; il y est noté D17.

Il représente les taches brune de part et d'autre de l'œil d'un faucon pèlerin (hiéroglyphe D15 et D16) composants de l'œil oudjat. il est translitéré tj.t. 

 

L'on dira qu'un texte est collationné tj.t r tj.t « signe par signe »

Notes et références

Bibliographie 

 
 
 

Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Index égyptologique
Visage
Œil